Dit is een lijst met gouverneurs van de Amerikaanse staat New Jersey.

Gouverneurs van New Jersey (1776–heden)

Gouverneurs
New Jersey